Всеволод Занько (30 липня 1995) — російський плавець.
Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.

Посилання 
 Всеволод Занько на Olympedia.org 
 Всеволод Занько на Sports-Reference.com

Примітки 

Російські плавці
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2016
Плавці брасом